Arzachel ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite östlich des Mare Nubium, südlich des Kraters Alphonsus und nördlich von Purbach.
Der Krater befindet sich in der Nähe von der Mondmitte. Er hat einen Durchmesser von 96 km und eine Tiefe von etwa 3.600 m. Im Krater findet sich ein Zentralberg von ca. 1.500 m Höhe.

Im Inneren des Kraters verläuft eine Reihe von Brüchen, die Rimae Arzachel.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem arabischen Mathematiker und Astronom Al-Zarqali offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Arzachel auf The-Moon Wiki
 Krater Arzachel im "Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon"
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen 1, 2, 3

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)